Годао 203 ( G203, 203国道 ) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в уезде Миншуй  (провинция Хэйлунцзян) и заканчивается в городе субпровинциального значения Шэньян (провинция Ляонин).

Дорога проходит через три провинции: Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин.

Общая протяженность дороги составляет 720 км.

Маршрут

См. также 

 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть

Примечания

Ссылки 

Дороги Китая